Månsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Månsjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun och Linköpings kommun,  (17,8 ha)
Månsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,  (46,5 ha)
Månsjön (Frötuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Månsjön (Västerlövsta socken, Uppland), sjö i Heby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn